Бинарно се може односити на:

Математика
 Бинарни систем, бројчани систем у коме се запис састоји само од цифара 0 и 1.
 Бинарна релација, релација која укључује два елемента.
 Бинарна операција, функција која узима две улазне променљиве.
 Бинарни логаритам, логаритам са основом 2.

Рачунарство
 Бинарна датотека, чији садржај није људски читљив текст.
 Извршна датотека, тип бинарне датотеке који садржи машински код, који рачунар извршава.
 Бинарни префикс, префикс додат јединици количине података, који означава умножак степена двојке.
 Бинарно стабло, рачунарска структура података у којој сваки чвор има највише два потомка.
 Бинарно стабло нити, посебан облик бинарног стабла, који олакшава обилазак и проналажење родитељског чвора.
 Самобалансирајуће бинарно стабло претраге, посебан облик бинарног стабла, које одржава своју висину малом.
 Бинарно кодирани децимални број, метода записа децималних бројева у бинарној нотацији.
 Бинарни НЗД aлгоритам, алгоритам који проналази највећи заједнички делилац за два ненегативна цела броја.
 Бинарна претрага, алгоритам проналажења елемента у сортираном низу.

Биологија
 Биномна номенклатура, начин именовања врста.

Астрономија
 Бинарне звезде, систем две звезде, које се крећу око заједничког тежишта по елиптичним путањама.
 Бинарна планета, систем два небеска тела, која имају планетарне масе.

Уметност
 Бинарно, роман Мајкла Крајтона из 1972. године.